Нарва може да се отнася за:

 Нарва – река между Естония и Русия
 Нарва (град) – град в Естония
 Нарва (битка) – няколко различни битки при град Нарва
 култура Нарва – древна археологическа култура
 Нарва (язовир) - язовир между Естония и Русия
 Нарва (ВЕЦ) - ВЕЦ между Естония и Русия